Le terme Guichaud peut se référer à :

Personnes

 Guichaud, un patronyme de famille d'origine française. Ce patronyme comporte d'autres variantes : Guishaud et Guyschaud.

Toponymes

 Rivière Guichaud, un affluent du fjord de Salluit, dans le détroit d'Hudson. Elle coule dans le territoire non organisé de la baie-d'Hudson, dans la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.